Název Milíčovský potok má více potoků:
 Milíčovský potok (přítok Botiče)
 Milíčovský potok (přítok Javornice)
 Milíčovský potok (přítok Hojkovského potoka)